Калоча () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 53,18 км², на которой проживает 18 187 жителей. Калоча расположена на левом берегу Дуная, в 5 километрах от самой реки.

История 

Калоча — один из старейших городов Венгрии, и на протяжении истории имел существенно большее значение, чем в настоящее время. В период христианизации Венгрии около 1000 года королём Иштваном Святым здесь было основано архиепископство, кафедра Калочи — одна из пяти старейших епископских кафедр Венгрии вместе с Эстергомом, Эгером, Веспремом и Печем. В настоящее время Калоча — центр архиепархии Калоча-Кечкемет, одной из четырёх архиепархий-митрополий страны.

В 1405 году Калоча получила права города. Калоча, как и большая часть Венгрии, в XVI веке была завоёвана турками. Подавляющее большинство зданий дотурецкого периода погибло. Ещё один серьёзный урон архитектурному наследию города был нанесён в 1875 году, когда в результате пожара выгорел почти весь город.

Достопримечательности 

 Архикафедральный собор Успения Богоматери
 Архиепископский дворец
 Обсерватория

Экономика и транспорт 
Калоча лежит в центре обширного сельскохозяйственного региона с плодородными почвами. Основные культуры — виноград, паприка, фрукты и лён. В самом городе находится ряд предприятий пищевой промышленности. Калоча стоит на автомобильной трассе № 51 Будапешт — Байя — Сомбор. В город из Кечкемета ведёт тупиковая железнодорожная ветка.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт города
 

Калоча
Города, основанные в XI веке